M-17 — поршневой V-образный 12-цилиндровый авиационный двигатель с водяным охлаждением, — советская лицензионная копия немецкого BMW VI, доработанная Александром Микулиным.

Двигатель использовался на первых модификациях тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. Танковый вариант М-17Т устанавливался на БТ-7, Т-28, Т-35 и, вынужденно (в связи с нехваткой дизельных В-2 в первый год войны), на Т-34 и КВ-1. Также устанавливался на Моторный броневой вагон Кировского завода.

Моторы выпускались на рыбинском заводе ГАЗ № 6 (с 1928 года — завод № 26) и на московском заводе № 24 в 1931—1934 годах, массово эксплуатировались в авиации до 1943 г. Всего было выпущено более 27 000 единиц, из них около 19 000 предназначались для самолётов, остальные для танков.

Приобретение и производство 

Советский Союз ранее приобретал образцы двигатели BMW серий III и IV в 1920-х годах, и купил два образца серии VI в 1926 году для оценки. После успешных стендовых испытаний двигателя, СССР приобрёл на него лицензию. Сделка была заключена в октябре 1927 года после длительных переговоров. Авиатрест заплатил 50 000 долларов и должен был платить 7,5% от цены каждого двигателя, произведенного, но не менее 50 000 долларов в год. Взамен немецкая компания должна была информировать СССР обо всех изменениях в двигателе в течение пяти лет (так, в СССР были переданы чертежи модификации BMW VIb). Советские инженеры и техники должны были пройти обучение в Германии, а немецкие должны были помочь наладить производство на пустующем заводе в Рыбинске. Советский Союз также нанял ряд немецких квалифицированных рабочих для работы на заводе № 26 в Рыбинске, в основном симпатизировавших коммунистам.  

Необходимость ремонта завода, исходно планировавшегося под так и не доведённый двигатель М-13, сильно задержала производство, хотя более сложные компоненты, включая все электрическое оборудование, вначале импортировались из Германии. Изменения в конструкции и вопросах качества производства вызвали утяжеление двигателей советской постройки были примерно на 31 кг, и снижение мощности по сравнению с оригиналом. Первые М-17, как двигатели были названы в СССР, были выпущены весной 1930 г., но не приняты на вооружение до прохождения эксплуатационных испытаний 15 августа 1930 г. М-17 планировался как временное решение с последующим переходом на моторы самостоятельной советской разработки в течение нескольких лет, но выпускался более десяти лет, стал самым массовым мотором своего времени и находился в эксплуатации до конца 1940-х годов.    

М-17 стал самым мощным двигателем, доступным для советского авиастроения, и пользовался таким большим спросом, что на заводе № 24 в Москве также начали строить М-17. В 1930 году в Рыбинске было произведено 165 двигателей, и к июню 1930 года завод № 24 сумел построить свои первые три двигателя.

К сожалению, двигатели, выпускаемые московским заводом, оказались очень низкого качества, потому что там руководство внесло несанкционированные изменения для упрощения производства. У них была степень сжатия всего 6,15, а не 6,3, и они могли выдавать только 615–630 л.с. (459–470 кВт) вместо 680 л.с. (510 кВт) у Рыбинских двигателей. Московские двигатели, которых было изготовлено всего тридцать, были переклассифицированы как учебные, и закуплены по сниженной цене. Тем временем производство М-17 в Москве было отменено в пользу М-15. Производство двигателей в Рыбинске неуклонно росло: в 1931 году было построено 679 двигателей, а в 1934 году - 5662. 

Примерно в 1935 году началась разработка версии, подходящей для танков. Он назывался М-17Т, и 7951 таких моторов были построены с 1936 по 1939 год. Появление микулинского АМ-34, который был задуман как замена М-17, с совпадающими габаритами и посадочными местами, уменьшил потребность в двигателях М-17 для авиации, хотя производство вариантов для самолетов продолжалось до конца 1939 года в целях замены изношенных двигателей на старых аппаратах. М-17Л был версией М-17Т, использовавшейся для установки на тяжелый танк Т-35, и был последней моделью, запущенной в производство, 530 из них были построены с 1940 по 1941 год. Ряд двигателей различных моделей собирался из запасных частей. во время Второй мировой войны, но нет данных о количестве и типах.

Конструкция 
М-17 — 12-цилиндровый V-образный двигатель с углом развала 60° и отдельными цилиндрами с водяным охлаждением. Вокруг каждого цилиндра была наварена рубашка из стального листа. Снизу цилиндры объединялись общим алюминиевым картером, а сверху — механизмом газораспределения. Мотор использовал схему с главным шатуном для правого ряда цилиндров и прицепным — для левого, потому ход поршней был разным — 190 и 199 мм соответственно. Конструкция отличалась широким применением роликовых подшипников; так, они использовались как для главных шатунов, так и для пальцев прицепных.

Мотор изготавливался в двух вариантах: обычном со степенью сжатия 6 и «высотном» со степенью сжатия 7,3. Варианты различались формой поршня: степень сжатия 6 использовала поршни с плоским дном, 7,3 — с выпуклым.

Двигатели со степенью сжатия 6 использовали несколько типов топлива:
 смесь (по весу) 35 % авиабензола и 65 % грозненского авиабензина;
 бакинский бензин 2-го сорта;
 топливо «2Г» — этилированный грозненский бензин (2 мл этиловой жидкости на литр бензина).
Для степени сжатия 7,3 применялись:
 смесь 75 % авиабензола и 25 % грозненского авиабензина;
 смесь 65 % авиабензола и 35 % бакинского бензина;
 топливо «2Б» — этилированный бакинский бензин 2-го сорта с 2 мл этиловой жидкости на литр бензина.

Система смазки использовала минеральное масло ААС, пришедшее на замену касторовому маслу ранних советских моторов.

Модификации 
Мотор изготавливался в следующих модификациях:
 М-17А — первая серия моторов, допущенная к эксплуатации 15 августа 1930 года. Ранние моторы представляли собой подобие BMW VIb с отдельными элементами BMW VIa (цилиндры), но из-за упрочнения некоторых деталей были тяжелее на 31 кг;
 М-17Б — были внесены остальные изменения от BMW VIb (например, гофрированные рубашки цилиндров), французские карбюраторы и бензонасосы заменены на советские. Головной образец был сдан в июле 1931 года;
 М-17Ф — последняя авиационная модификация М-17 для низковысотных бомбардировщиков и штурмовиков с упрощённой эксплуатацией и увеличенным до 400 часов межремонтным ресурсом. М-17Ф уже не имел прямых немецких аналогов;
 М-17Т — танковый вариант, выпускался с 1936 года. К этому времени потребность в авиационных моделях М-17 снижалась, уже в 1936 году танковых вариантов было выпущено втрое больше, чем авиационных;
 М-17Л вариант для оснащения тяжёлого танка Т-35, с усиленным картером и устройством пневмозапуска. Мощность 650 л. с. Сменил М-17Т в 1940 году, выпускался до начала 1941 года (попытки позже в 1941 году организовать производство заново оказались неуспешными, хотя некоторое количество моторов, как авиационных, так и танковых, собрали из запчастей в течение Великой Отечественной войны).

Руководство по ремонту использовало обозначения со строчными буквами (например, М-17а) и выделяло также М-17б № 401.

Использование на летательных аппаратах 
 ТБ-1 — пошёл в серию с оригинальными BMW VI
 ТБ-3 — планировалось использовать , но в серию пошёл с BMW VI
 Р-5
 И-3/И-7 
 Р-6 (АНТ-7) 
 П-5
 К-5
 ПС-7
 ПС-9
 ПС-89
 Г-2
 МБР-2
 МДР-2

Экспозиция в музеях 
Двигатель М-17 представлен в экспозициях следующих музеев:
 музей ВВС, Монино (Московская область)
 Политехнический музей: электрифицированный образец-учебное пособие М-17Б.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Материальная часть, вождение, уход и регулировка танка Т-28. 1935 г.
 Наставление автобронетанковых войск РККА. Танк БТ-7. 1938 г. М. Госвоениздат НКО
 Постановления ГКО СССР (рассекречены) от 01.07.1941 г. № ГКО-1сс «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе „Красное Сормово“» и от 05.07.1941 г. № ГКО-29сс «О создании заводов-дублёров по производству танковых дизелей и моторов и об эвакуации заводов танковых дизелей». В части касающейся об использовании на Т-34 авиадвигателей М-17 и их модернизации для работы на газойле.

Ссылки 
 От BMW VI до М-17.
 Двигатель М-17 на сайте «Уголок неба»
 М-17 на авиару.рф

Поршневые авиационные двигатели
Танковые двигатели